Comparsa — третий студийный альбом французской этно-электронной группы Deep Forest, изданный в январе 1998 года. На очередном альбоме музыканты продолжают обрабатывать народные ритмы и напевы. Оригиналы на этот раз были взяты, в основном, из Латинской Америки — таких стран, как Куба, Белиз, Мексика и других.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Comparsa на сайте Мишеля Санчеса
 Comparsa на сайте Discogs.com

Альбомы Deep Forest